

Calciatori 
 Alex Smith (1876-1954) – calciatore scozzese
 Alex Smith (n. 1915) – calciatore scozzese
 Alex Smith (n. 1938) – calciatore inglese
 Alex Smith (n. 1939) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Alex Smith (n. 1940) – calciatore scozzese
 Alex Smith (n. 1944) – calciatore inglese
 Alex Smith (n. 1947) – calciatore inglese
 Alex Smith (n. 1976) – calciatore inglese
 Alex Smith (n. 1985) – calciatore inglese
 Alex Smith (n. 1991) – calciatore inglese
 Alex Smith – calciatore neozelandese

Altri sport 
 Desmond Alexis Smith Sanders (n. 1986) – meglio conosciuto come Alex Smith, cestista statunitense naturalizzato panamense
 Alex Smith (n. 1982) – tight end di football americano statunitense
 Alex Smith (n. 1984) – quarterback di football americano statunitense
 Alex Smith – golfista scozzese
 Alex Smith – giocatore di lacrosse statunitense
 Alex Smith – martellista inglese

Altro 
 Alex Smith – politico britannico
 Alex Smith – regista statunitense